Kampolongo ima više značenja:
 Kampolongo (Beluno)
 Kampolongo (Kazerta)
 Kampolongo (Kozenca)
 Kampolongo (Krotone)
 Kampolongo (Trento)
 Kampolongo (Vičenca)